Kombinace písmen D, K a H může mít více významů:

DKH 
 kód ICAO pro Juneyao Airlines
 Drammen Kvinnehåndball – ženský oddíl Drammen HK

dKH 
  – stupeň německé uhličitanové tvrdosti vody